Конон (, Konon) може да се отнася за:

 Конон, римски папа 686-687 г.
 Конон (генерал) (* пр. 444, † 390 пр.н.е.), генерал и политик на Древна Атина
 Конон Самоски (* 280, † 220 пр.н.е.), древногръцки астроном на Птолемей III и Береника II в Александрия
 Конон (писател), древногръцки митограф от 1 век пр.н.е.
 Свети Конон († 250), мъченик от 3 век
 Конон дьо Бетюн (* 1150, † 1220), френски трубадур, кръстоносец
 Конон (кратер), кратер на Луната
 Конон (река), река в Шотландия